Teeth (canção) - faixa da artista estadunidense Lady Gaga

Dente - em inglês, tooth (pl. teeth)
Ou ainda:
Teeth (filme) - de 2007
The Teeth - banda de rock alternativo

Desambiguação